Antonio Lanza (1728-1775), vescovo cattolico
 Antonio Lanza (1905-1950), arcivescovo cattolico
 Antonio Lanza (1949), filologo